New Faces-New Sounds – album di Lou Donaldson
New Faces-New Sounds – album di Elmo Hope
New Faces-New Sounds – album di Lou Donaldson e Clifford Brown